Le Rose ima više značenja:
 Le Rose, Bologna
 Le Rose, Firenze